kalejdoskop – urządzenie optyczne (zabawka)
 Kalejdoskop – album grupy Big Day
 Kalejdoskop – album grupy Voo Voo
 Kalejdoskop – album Roberta Gawlińskiego
 Kalejdoskop – album Andrzeja Piasecznego
 Kalejdoskop – polski film z 1986 roku, w reżyserii Teresy Kotlarczyk
 „Kalejdoskop” – polski miesięcznik, regionalny informator kulturalny wydawany przez Łódzki Dom Kultury